Akif Uğurdur (1962. október 7. –) török nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetői vizsgáját követően lakókörzetének Labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Török Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 1990-től a Spor Toto 2. Lig, majd 1992-től a Turkcell Süper Lig asszisztense. A nemzeti játékvezetéstől 1999-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Török labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1996-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott, valamint UEFA-bajnokok ligája klubmérkőzésen segített az oldalvonal mellől. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1997-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
Az 1996-os labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB partbíróként foglalkoztatta.

Labdarúgó-Európa-bajnokság
Az 1996-os labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB partbíróként foglalkoztatta.

Olimpiai játékok
Az 1996. évi nyári olimpiai játékokon a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta. Egy találkozó kivételével partbíró társa Heiner Neuenstein volt. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz.

Források 

Török labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek